Андре Агассі був чемпіоном попереднього року, але в другому колі його переміг Арно Клеман. У фіналі Марат Сафін здолав Піта Сампраса з рахунком 6–4, 6–3, 6–3.

На цьому турнірі вперше в основній сітці з'явився майбутній чемпіон і перша ракетка світу Енді Роддік, а також вперше на Відкритому чемпіонаті США зіграв Роджер Федерер.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2000 US Open Men's Singles draw

2000 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу